Karasawa est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Karasawa Genba (), samouraï de l'époque Sengoku, au Japon ;
 Toshiaki Karasawa (1963-), acteur japonais.